Ел Оесте има више значења:

 Ел Оесте (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оесте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оесте (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику